Waldis ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Waldis (1919–2013), Schweizer Museumsleiter
 Andrea Waldis (* 1994), Schweizer Radsportlerin
 Angelika Waldis (* 1940), Schweizer Schriftstellerin und Journalistin
 Burkard Waldis (um 1490–1556), deutscher Fabeldichter, Dramatiker und Fastnachtsautor
 Gregory B. Waldis (* 1967), Schweizer Schauspieler
 Otto Waldis (1901–1974), österreichischer Schauspieler